Omre steht für:
 Arthur Omre (1887–1967), norwegischer Schriftsteller

OMRE steht als Abkürzung für:
 Organisch moderierter Reaktor, siehe Organisch moderierter und gekühlter Reaktor

Abkürzung